Les Anurognathidae constituent une famille éteinte de petits ptérosaures du Jurassique moyen au Crétacé inférieur.

La famille a été nommée en 1928 par le paléontologue hongrois Franz Nopcsa von Felső-Szilvás.

Liste des genres 
 
Elle abrite aujourd'hui 5 genres dont 3 découverts dans les années 2000-2010 : 
  Anurognathus, le genre type, du Jurassique supérieur allemand ;
  Jeholopterus, du Jurassique moyen et supérieur de Chine ;
  Dendrorhynchoides du Jurassique moyen de Chine ;
  Batrachognathus du Jurassique supérieur du Kazakhstan ; 
  Versperopterylus décrit en 2017 par Lü Junchang et ses collègues.

Catherine Bennett a affirmé en 2007 que le genre Mesadactylus pourrait appartenir aux Anurognathidae, mais il demeure un Rhamphorhynchoidea indéterminé.

Description et paléobiologie 
En 1994, David Unwin a conclu que les ptérosaures étaient endothermes en raison de leur pelage. 

En 2009, l'étude des tissus mous du genre Jeholopterus par le paléontologue brésilien Alexander Wilhelm Armin Kellner et ses collègues décrit ces « poils » comme des « fibres denses »  baptisées « pycnofibres » . 

En 2019, l'étude de nouveaux spécimens d'anurognathidés démontre que leurs pycnofibres sont en fait des proto-plumes plus complexes. Quatre types sont décrits, du simple monofilament jusqu'à des duvets plus ou moins ramifiés.

Les grandes orbites oculaires de certains anurognathidés les ont classiquement placés parmi les animaux volants nocturnes ou crépusculaires à la manière des chauves-souris. Leurs dents indiquent qu'ils sont souvent insectivores. Cependant des genres décrits dans les années 2000-2010 ont montré d'autres comportements. Ainsi Jeholopterus est considéré comme pouvant également se nourrir de poissons ; de même le genre Vesperopterylus, décrit en 2017, était arboricole, avec des griffes adaptées pour agripper les branches.

Taxonomie 
La famille des « Asiaticognathidae » a été proposé par Éric Buffetaut et Jean-Michel Mazin en 2003. Elle abritait les genres asiatiques de la famille des Anurognathidae, elle est aujourd'hui parfois considérée comme une sous-famille de celle-ci.

La famille posséderait alors deux sous-familles, les Anurognathinae et les « Asiaticognathinae ».

Phylogénie 
La phylogénie des Anurognathidae est mal connue. Après avoir été considérés comme des ptérosaures basaux, il est apparu qu'ils possédaient des caractères communs avec les Pterodactyloidea, comme une courte queue constituée d'os fusionnés. Une analyse phylogénétique conduite en 2010 par Brian Andres indique que les Anurognathidae et les Pterodactyloidea formaient un groupe frère. Ceci parait plus conforme aux connaissances paléontologiques. En effet, aucun anurognathidé primitif n'est connu, et cela aurait nécessité l'existence d'une lignée fantôme d'une durée de plus de  d'années.

Notes et références

Références taxinomiques

Annexes

Articles connexes 
 Pterosauria
 Anurognathus

Bibliographie 
 Unwin, D. M. & Bakhurina, N. N. (2000): Pterosaurs from Russia, Middle Asia and Mongolia. – In: M. J. Benton, M. A. Shishkin, D. M. Unwin & E. N. Kurochin (Eds), The age of dinosaurs in Russia and Mongolia; Cambridge (Cambridge University Press), 420–433.

Articles connexes 
 Liste de familles des reptiles disparus

Famille d'archosauromorphes préhistoriques (nom scientifique)
Ptérosaure du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 1928
Taxon fossile décrit en 2003